Азин (Азина) — фамилия:

 Азин, Владимир Мартинович (1895—1920) — участник Гражданской войны, красный командир, начдив.
 Азин, Леонид Александрович (1923—1996) — советский учёный-агроном, Заслуженный деятель науки РСФСР.

 Азина, Мария Александровна (1905—1990) — советская учёная-медик, доктор медицинских наук, профессор.

См. также 
 
 
 Азинский